La Selección de rugby de España participó en la Copa del Mundo de Rugby de Gales 1999.Se clasificó siendo campeón en el grupo 6 en la clasificación europea.

El XV del León no consiguió avanzar a Cuartos de final siendo eliminados en la primera fase y no volvieron a clasificarse a un Mundial además de la difícil zona, con las selecciones emergentes de Georgia, Portugal y Rusia.

Gales 1999

Plantel 
Entrenador: Alfonso Feijoo

Forwards
 Jordi Camps
 José Ignacio Zapatero
 Víctor Torres
 Luis Javier Martínez
 Fernando De La Calle
 Diego Zarzosa Peña
 José Miguel Villaú
 Steve Tuineau Iloa
 Sergio Souto Vidal
 Alberto Malo Navio (C)
 Carlos Souto Vidal
 Oscar Astarloa
 José Díaz
 Agustín Malet
 Alfonso Mata

Backs
 Aratz Gallastegui
 Jaime Alonso
 Andrei Kovalenco
 Aitor Etxeberría
 Alvar Enciso
 Fernando Díez
 Rafael Bastide Gutiérrez
 Alberto Socias
 Sebastien Loubsens
 Oriol Ripol
 Antonio Socias
 José Ignacio Inchausti
 Miguel Ángel Frechilla
 Ferran Velazco Querol
 Francisco José Puertas Soto

Participación

Grupo A 
{| class="wikitable"
|-
!width=140|Equipo
!width=30|Gan.
!width=30|Emp.
!width=30|Per.
!width=60|A favor
!width=65|En contra
!width=40|Puntos
|- bgcolor=#ccffcc align=center
|align=left| 
|3||0||0||132||35||6
|- align=center style="background:#ffc"
|align=left| 
|2||0||1||120||58||4
|- align=center
|align=left| 
|1||0||2||42||97||2
|- align=center
|align=left| 
|0||0||3||18||122||0
|}

Francia 2023 

Buscará clasificar a través de eliminatorias regionales.

Enlaces externos 
 Rugbyworldcup.com sitio oficial de la Copa del Mundo.
 WR.com sitio oficial de la World Rugby.

Países en la Copa del Mundo de Rugby
Rugby en España
España en competiciones deportivas